Albera puede referirse a:

Divisiones administrativas 
 Sierra de la Albera, cordillera entre Francia y España
 Paraje natural de interés nacional de la Albera, situado en la comarca del Alt Empordà, comprendida en los términos municipales de La Jonquera, Espolla y Rabós.

en Francia 
 Montesquiu de Albera (Montesquiu d'Albera, Montesquieu-des-Albères), localidad y comuna francesa del departamento de Pirineos Orientales, Languedoc-Rosellón
 La Roca de Albera (La Roca d'Albera, Laroque-des-Albères), localidad y comuna francesa del departamento de Pirineos Orientales, Languedoc-Rosellón
 La Albera (L'Albera, L'Albère), localidad y comuna francesa del departamento de Pirineos Orientales, Languedoc-Rosellón
 San Juan de Albera (Sant Joan d'Albera, Saint-Jean de l'Albère), localidad francesa de la comuna de L'Albera, Pirineos Orientales, Languedoc-Rosellón
 San Martín de Albera (Sant Martí d'Albera, Saint-Martin de l'Albère), localidad francesa de la comuna de L'Albera, Pirineos Orientales, Languedoc-Rosellón

en Italia 
 Albera Ligure, localidad y comuna italiana de la provincia de Alessandria, Piamonte
 Albera (Monzambano), localidad italiana de la comuna de Monzambano, Mantua, Lombardía
 Albera (Salvirola), fracción italiana de la comuna de Salvirola, Cremona
 Albera (Ceneselli), localidad italiana de la comuna de Ceneselli, Rovigo, Veneto
 L'Albera (San Pietro Viminario), localidad italiana de la comuna de San Pietro Viminario, Padua, Veneto

en Paraguay 
 Estancia Alberá, localidad paraguaya del municipio de Guazu Cua, Ñeembucú
 Puesto Ganadero Alberá, localidad paraguaya del municipio de Guazu Cua, Ñeembucú

en India 
 Ālbera, localidad india del distrito de Kanker, Chhattisgarh

Apellido 
 Albera (apellido)
 Vitale Albera, jurista y político italiano (n. 1799)
 Paolo Albera, sacerdote y educador italiano (1845-1921)
 Paolo Albera, obispo católico italiano (1871-1943)
 Giovanni Gaspare Albera, futbolista italiano (1905-1973)
 Aldo Luciano Albera, piragüista italiano (1923-2003)
 François Albera, historiador de arte y cine suizo (n. 1948)

Otros 
 Albera (raza bovina), raza bovina
 Albera (hemíptero), género de hemípteros